MNH steht für:
 Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Mint never hinged („Postfrisch nie mit Falz behaftet“), Erhaltungszustand der Gummierung bei Briefmarken
 Museo de la Naturaleza y el Hombre, siehe Museo de Naturaleza y Arqueología
 Museum of Natural History, siehe Liste naturhistorischer Museen
 Al-Musannah Airport (IATA-Code), Flughafen von Al-Musannah, Region al-Batina, Oman

MnH steht für:
 Manganhydrid, metallartiges Metallhydrid

mnh steht für:
 Mono (ubangische Sprache) (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache im nordwestlichen Kongo 

Abkürzung